Pukkisaari, plural: Pukkisaaret, kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Bockholm, ö, Nyland, Helsingfors,  (14 ha)
 Barklanden, öar, Nyland,  (2 ha)
 Pukkisaaret (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (1 ha)
 Pukkisaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 24,32),  (1 ha)
 Pukkisaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,33, long 24,59),  (0 ha)
 Pukkisaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,24, long 26,67),  (1 ha)
 Pukkisaaret (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (0 ha)
 Pukkisaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,84, long 26,48),  (0 ha)
 Pukkisaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,74, long 26,79),  (7 ha)
 Pukkisaaret (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax,  (1 ha)
 Bockholmarna (ö), Nyland, Helsingfors,  (1 ha)
 Pukkisaaret (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (3 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Österbotten, Seinäjoki, lat 62,88, long 22,40),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,96, long 24,86),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,69, long 25,07),  (17 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,68, long 25,47),  (6 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Österbotten, Seinäjoki, lat 63,24, long 23,25),  (3 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 24,29),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,46, long 24,21),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,91, long 26,42),  (18 ha)
 Salonsaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,01, long 26,52),  (91 ha)
 Pukkisaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,91, long 26,68),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,29, long 26,34),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,17, long 26,59),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,15, long 26,82),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,15, long 26,94),  (4 ha)
 Pukkisaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,01, long 24,01),  (0 ha)
 Pukkisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,43, long 25,83),  (0 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 26,75),  (3 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,77, long 26,61),  (17 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,00, long 25,58),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,40, long 25,61),  (8 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,46, long 26,04),  (6 ha)
 Pukkisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,21, long 29,60),  (10 ha)
 Pukkisaari (ö i Satakunta), Björneborg,  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,27, long 28,32),  (4 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,61, long 27,23),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,61, long 27,51),  (0 ha)
 Pukkisaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,22, long 27,81),  (7 ha)
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,36, long 24,75),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,48, long 25,09),  (9 ha)
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,31, long 23,72),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,72, long 25,83),  (6 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,67, long 25,95),  (5 ha)
 Pukkisaari (ö i Viitasaari, Arinaselkä),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,07, long 24,29),  (0 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Kannonkoski, Kannonjärvi),  (0 ha)
 Pukkisaari (ö i Saarijärvi, Saarilampi),  (4 ha)
 Pukkisaari (ö i Viitasaari, Kolima),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,73, long 27,12),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,87, long 26,44),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,01, long 26,91),  (8 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,63, long 27,17),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,56, long 27,28),  (0 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,86, long 27,99),  (7 ha)
 Pukkisaari (ö i Ule träsk),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,82, long 27,64),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,57, long 26,23),  (4 ha)
 Pukkisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,13, long 28,07),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,65, long 28,37),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu),  (3 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,45, long 29,33),  (9 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,40, long 29,70),  (0 ha)
 Pukkisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,22, long 25,82),  (7 ha)
 Pukkisaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,96, long 26,22),  (7 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,27, long 29,10),  (13 ha)
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,45, long 23,51),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,56, long 23,61), 
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,43, long 23,87),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat),  (4 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 27,27),  (5 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 27,56),  (9 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,39, long 27,79),  (4 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,45, long 27,92),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,45, long 28,07),  (5 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,38, long 28,30),  (17 ha)
 Pukkisaari (ö i Nyland), Helsingfors,  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,70, long 26,56),  (3 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,67, long 26,95),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,92, long 26,94),  (10 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,30, long 28,72),  (4 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,35, long 28,98), 
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 61,83, long 23,21),  (0 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,33, long 25,93),  (3 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,24, long 26,13),  (0 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,35, long 26,11),  (30 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,34, long 29,63),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,17, long 29,83),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,64, long 23,95),  (0 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,75, long 27,96),  (9 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,76, long 28,10),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,68, long 24,19),  (3 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,34, long 26,31),  (4 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,43, long 28,52),  (2 ha)
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,13, long 24,06),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,28, long 24,05),  (1 ha)
 Pukkisaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (0 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,25, long 27,08),  (4 ha)
 Pukkisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,21, long 27,67),  (3 ha)

Se även
Iso Pukkisaari
Pieni Pukkisaari
Vähä Pukkisaari,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar